Zandżan – miasto w Iranie
 Zandżan – ostan w Iranie
 Zandżan – rzeka w Iranie